Zentralmarkt steht für:
Zentralmarkt Ljubljana
Zentralmarkt Riga
Zentralmarkt (Phnom Penh)
Siehe auch:
Basar (Begriffsklärung)
 Hauptmarkt
 Mercado
SB Zentralmarkt